Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 23. bis 31. Juli 2021 auf dem Yumenoshima Park Archery Field ausgetragen. Es nahmen 64 Athleten an diesem Wettbewerb teil.

Titelträger

Austragungsformat 
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen unterteilte sich in zwei Abschnitte. Der erste Teil war die Platzierungsrunde, welche die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildete. Jeder Schütze hatte insgesamt 72 Pfeile um auf die Zielscheibe zu schießen. Es wurden alle Punkte zusammenaddiert und mittels dieser die Rangliste erstellt. In diesem Teil des Wettkampfes konnten auch Rekorde aufgestellt werden und vor den Olympischen Spielen 2020 waren die folgenden Rekorde aktuell: 

Den zweiten Teil bildete die Eliminationsrunde, welche im K.-o.-System ausgeführt wurde. Dabei wurden vier Gruppen gebildet. Die Paarungen der Bogenschützen ergaben sich aus der vorangegangenen Platzierungsrunde, so trat der Erstplatzierte gegen den Bogenschützen auf Platz 64 an, der Zweitplatzierte gegen den Bogenschützen auf Platz 63 und so fort. Jeder Schütze schoss eine Serie von drei Pfeilen. Der Gewinner der Serie erhielt zwei Punkte, bei Gleichstand gab es einen Punkt. Es wurden maximal fünf Serien geschossen. Der Schütze, der zuerst sechs Punkte erzielte, zog in die zweite Runde ein, danach ins Achtel-, Viertel- und Halbfinale, sowie ins Finale bzw. ins Duell um die Bronzemedaille. Stand es nach fünf Serien immer noch unentschieden, wurde ein Entscheidungsschuss abgegeben, der über Sieg und Niederlage entschied.

Zeitplan 
 Platzierungsrunde: 23. Juli 2021, 13:00 Uhr (Ortszeit), 6:00 Uhr (MESZ)
 1. Runde: 27./28./29. Juli 2021, je ab 9:30 Uhr (Ortszeit), 2:30 Uhr (MESZ)
 2. Runde: 27./28./29. Juli 2021, je ab 10:22 Uhr (Ortszeit), 3:22 Uhr (MESZ)
 Achtelfinale: 31. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit), 2:30 Uhr (MESZ)
 Viertelfinale: 31. Juli 2021, 14:45 Uhr (Ortszeit), 7:45 Uhr (MESZ)
 Halbfinale: 31. Juli 2021, 15:45 Uhr (Ortszeit), 8:45 Uhr (MESZ)
 Bronzefinale: 31. Juli 2021, 16:30 Uhr (Ortszeit), 9:30 Uhr (MESZ)
 Finale: 31. Juli 2021, 16:45 Uhr (Ortszeit), 9:45 Uhr (MESZ)

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Eliminationsrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Weblinks 

 Bogenschießen auf der offiziellen Website der Spiele

Einzel Männer